A Hírnök katolikus folyóirat (1903–1942)
 A Hírnök amerikai-kanadai akcióthriller (2007)